Iolanda steht für:

 (509) Iolanda, einen Asteroiden
 einen weiblichen Vornamen, siehe Jolanthe